Die Heineken Open 2002 waren ein Tennisturnier, welches vom 7. bis 12. Januar 2002 in Auckland stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Sydney das Adidas International gespielt, welches genau wie das Turnier in Auckland zur Kategorie der ATP International Series zählte.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Slowake Dominik Hrbatý, der in diesem Jahr als Achter der Setzliste in der ersten Runde ausschied. Im Finale unterlag der ungesetzte Franzose Jérôme Golmard dem Briten Greg Rusedski (Nr. 6 der Setzliste) in drei Sätzen. Damit gewann Rusedski, der jedes seiner Matches über drei Sätze spielen musste, den ersten Titel der Saison sowie den elften Titel seiner Karriere.
Im Doppel spielten die Sieger des Vorjahres, Marius Barnard und Jim Thomas, nicht erneut zusammen das Turnier; nur Barnard spielte und schied mit seinem Partner zum Auftakt aus. Die Setzlistenersten Jonas Björkman und Todd Woodbridge gewannen das Turnier ohne Satzverlust. Im Finale schlugen sie Martín Alberto García, der schon im Vorjahr das Finale verlor, und Cyril Suk. Zusammen gewannen die Sieger ihren vierten gemeinsamen Titel. Es war Björkmans 26. Doppelerfolg, für Woodbridge war es der 71. Erfolg der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 332.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 357.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Auckland